Bezmiechowa – lądowisko w Bezmiechowej Górnej

Miejscowości w Polsce:
 Bezmiechowa Dolna
 Bezmiechowa Górna